Josef Vágner – cantante e attore ceco
Josef Vágner – zoologo e scrittore ceco